

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Saco – città della Contea di York, Maine
 Saco – città della Contea di Phillips, Montana
 Saco – fiume del New Hampshire e del Maine

Persone
 Carlos Saco – compositore e chitarrista peruviano
 José Antonio Saco – scrittore cubano